Atrius ist der Gentilname folgender Personen:

 Quintus Atrius, römischer Militär
 Quintus Atrius Clonius, römischer Statthalter